Мерефянський напрямок Південної залізниці — залізнична лінія від станції Харків-Пасажирський до станції Мерефа Південної залізниці .

Приміські поїзди прямують до станцій Лозова, Дубове, Краматорськ (Донецька залізниця), Зміїв, ,  (Придніпровська залізниця).

Список станцій та зупинних пунктів 

Мерефа
Харківська область